Les Tricladida sont un ordre de vers plats.

Liste des familles 

 Maricola Hallez, 1892
 Bdellouroidea Diesing, 1862
 Bdellouridae Diesing, 1862
 Uteriporidae Wilhelmi, 1909
 Cercyroidea Bohmig, 1906
 Centrovarioplanidae Westblad, 1952
 Cercyridae Bohmig, 1906
 Meixnerididae Westblad, 1952
 Procerodoidea Diesing, 1862
 Procerodidae Diesing, 1862
 Incertae Sedis
 Micropharynx
 Tiddles Marcus, 1963

 Cavernicola Sluys, 1990
 Dimarcusidae Mitchell & Kawakatsu, 1972

 Continenticola Carranza , 1998
 Planarioidea Stimpson, 1857
 Dendrocoelidae Hallez, 1892
 Kenkiidae Hyman, 1937
 Planariidae Stimpson, 1857
 Geoplanoidea Stimpson, 1857
 Dugesiidae Ball, 1974
 Geoplanidae Stimpson, 1857

Les anciens sous-ordres Paludicola et Terricola sont désormais regroupés dans les Continenticola.

Vision phylogénétique 

 infra-embranchement Macrostomorpha Doe, 1986
 infra-embranchement  Ehlers, 1984
 classe  Egger, Lapraz, Tomiczek, Mueller, et al., 2015
 ordre Polycladida Lang, 1881 (Faubel, 1983/1984)
 ordre Prorhynchida Karling, 1974
 ordre Gnosonesimida Karling, 1974
 classe Euneoophora Laumer & Giribet, 2014
 ordre Rhabdocoela Meixner, 1925
 ordre Proseriata Meixner, 1938
 clade Acentrosomata Egger, Lapraz, Tomiczek, Mueller, et al., 2015
 clade  Egger, Lapraz, Tomiczek, Mueller, et al., 2015
 ordre Bothrioplanida Sopott-Ehlers, 1985
 super-ordre Neodermata Ehlers, 1985 
 ordre Trematoda 
 sous-ordre Aspidogastrea 
 sous-ordre Digenea
 ordre Monogenea 
 ordre Cestoda
 sous-ordre 
 sous-ordre Eucestoda
 clade Adiaphanida Noren & Jondelius, 2002
 ordre Prolecithophora Karling, 1940
 ordre Fecampiida Rohde, Luton & Johnson, 1994 
 ordre Tricladida Lang, 1884

Références 
Paul Hallez, 1892 Morphogénie générale et affinités des Turbellariés. Travaux Mémoires des Facultés de Lille 2-9 pp. 1-29.
Lang, 1884 Die Polycladen (Seeplanarien) des Golfes von Neapel und der angrenzenden Meeresabschnitte. Eine Monographie. Fauna Flora Golfes Neapel. W. Engelmann, Leipzig. Fauna Flora Golfes Neapel pp. 1-688.
Tyler, Schilling, Hooge & Bush 2006 : Turbellarian taxonomic database. Version 1.5  Base de données

Liens externes

Notes et références 

Tricladida